USS Roe je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Roe (DD-24) 
 USS Roe (DD-418)

Roe